Down (banda) — estadunidense formada por Phil Anselmo
 Down (filme) — norte-americano realizado por Dick Maas
 Down (futebol americano), ou descida — nome dado à cada tentativa de avanço de um time durante seu ataque
 Condado de Down — da Irlanda do Norte
 Síndrome de Down — patologia genética, anteriormente designada por mongolismo
 John Langdon Haydon Down — médico britânico que deu o nome à síndrome

Canções
 Down (canção de Blink-182)
 Down (canção de Fifth Harmony)
 Down (canção de Jay Sean)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de futebol
Desambiguações de música
Desambiguações de topônimos